Rüdiger ist ein männlicher Vor- und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Rüdiger ist ein alter deutscher Vorname, der sich aus germanisch hroth / hruod „Ruhm, Ehre“ und althochdeutsch ger „Ger, Speer“ zusammensetzt und „ruhmvoller Speerkämpfer“ bedeutet – siehe Hruodger.

Verbreitung 
Der Name war vor allem durch den Helden des Nibelungenliedes, Markgraf Rudeger von Bechelaren, bekannt geworden und bis ins 15. Jahrhundert beliebt, kam dann jedoch, abgesehen von einigen Adelsfamilien wie den Starhembergs, außer Gebrauch. Erst mit der Wiederbelebung germanischer und altdeutscher Personennamen im 19. Jahrhundert erlebte Rüdiger vor allem in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Renaissance. Bekannt ist auch die Kurzform Roger, die sich über die Normannen ebenso im Englischen, Katalanischen wie Französischen als beliebter Vorname etabliert hat.

Varianten

Namenstag 

 1. März; Roger le Fort, (um 1285–1367), französischer Erzbischof und Seliger der katholischen Kirche
 16. März; Roger Wrenno (um 1568–1616), englischer Märtyrer

Namensträger

Einname 
 Rüdiger von Bechelaren, Gefolgsmann von König Attila (Etzel) aus der Nibelungensage
 Rüdiger von Elner († 1396), Ordensritter des Deutschen Ordens
 Rudiger von Langheim († 1274), Abt von Münsterschwarzach

Vorname 
 Rüdiger Abramczik (* 1956), deutscher Fußball-Nationalspieler
 Rüdiger vom Bruch (1944–2017), deutscher Neuzeithistoriker
 Rüdiger Butte (1949–2013), deutscher Politiker
 Ruediger Dahlke (* 1951), österreichischer Arzt und Esoteriker
 Rüdiger Döhler (1948–2022), Arzt und Studentenhistoriker
 Klaus Rüdiger von Gaffron-Oberstadam (1946–2017), deutscher Fotokünstler
 Rüdiger Gamm (* 1971), deutscher Rechenkünstler
 Joachim Rüdiger von der Goltz (1620–1688), deutscher Generalfeldmarschall
 Rüdiger Graf von der Goltz (1865–1946), deutscher General
 Hans-Rüdiger Groß (* 1953), deutscher Radsportler
 Rüdiger Grube (* 1951), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG
 Rüdiger Heining (* 1968), deutscher Ausbildungsexperte und Vizepräsident der DEULA
 Rüdiger Hoffmann (* 1964), deutscher Entertainer
 Rüdiger Huzmann († 1090), von 1074 bis 1090 Bischof von Speyer
 Rüdiger John (1971–2021), österreichischer Künstler
 Rüdiger Joswig (* 1949), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Rüdiger Klessmann (1927–2020), deutscher Kunsthistoriker
 Rüdiger Kauf (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Rüdiger Landowsky (* 1942), Berliner CDU-PolitikerKlaus Rüdiger Trützschler
 Rüdiger Lorenz (1932–2008), deutscher Neurochirurg
 Klaus-Rüdiger Mai (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler und Autor
 Rüdiger Nehberg (1935–2020), deutscher Survivalexperte und Menschenrechtler
 Rüdiger Nickel (* 1945), deutscher Rechtsanwalt, ehem. Vizepräsident des DLV
 Rüdiger Proske (1916–2010), deutscher Journalist und Autor
 Rüdiger Ramme (* 1967), deutscher Agrar-Ingenieur und Fernsehgärtner
 Rüdiger Safranski (* 1945), deutscher philosophierender Schriftsteller
 Rüdiger Sagel (* 1955), 1. LINKE-Abgeordneter NRW und Landessprecher
 Klaus Rüdiger Scherpe (* 1939), deutscher Germanist und Dozent
 Rüdiger Schleicher (1895–1945), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Rüdiger Schmitt (* 1939), deutscher Iranist und Indogermanist.
 Rüdiger Schulz (* 1956), bekannt als Purple Schulz, deutscher Sänger
 Rüdiger Schulzki (1940–2022), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Dialogregisseur sowie Hörspielsprecher
 Rüdiger Seger (* 1968), deutscher Schachspieler
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638–1701), österreichischer Feldmarschall, Verteidiger Wiens gegen die Türken 1683
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (1861–1927), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Ernst Rüdiger Starhemberg (1899–1956), österreichischer Politiker und Heimwehrführer
 Edmund Rüdiger Stoiber (* 1941), deutscher CSU-Politiker
 Klaus Rüdiger Trützschler (* 1948), deutscher Manager
 Rüdiger von Wechmar (1923–2007), deutscher Diplomat
 Rüdiger Wenzke (* 1955), deutscher Militärhistoriker

Familienname 
 Albrecht Rüdiger (1929–2018), deutscher Physiker (Gravitationswellenforscher)
 Alexander Rüdiger (* 1969), österreichischer Fernsehmoderator und Entertainer
 Alexei Michailowitsch Rüdiger, weltlicher Name von Alexius II. (1929–2008), Patriarch von Moskau und von Russland

 Antonio Rüdiger (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Ariane Rüdiger (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Bernd Rüdiger (* 1942), deutscher Historiker
 Bernhard Rüdiger (* 1964), italienischer Künstler
 Christian Friedrich Rüdiger (1760–1809), deutscher Astronom und Hochschullehrer
 Dieter Rüdiger (1927–1964), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Esrom Rüdiger (1523–1590), deutscher Philologe, Theologe und Geschichtsschreiber, siehe Esrom Rüdinger
 Friedrich Alexander von Rüdiger (1783–1856), russischer General
 Günther Rüdiger (* 1944), deutscher Astrophysiker

 Helmut Rüdiger (1903–1966), deutscher Publizist und Anarchosyndikalist
 Herbert Rüdiger (1920–2005), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Hermann Rüdiger (1889–1946), deutscher Geologe und Polarforscher
 Hermann Rüdiger-Beck (1914–1985), Schweizer Drucker und Verleger
 Horst Rüdiger (1908–1984), deutscher Klassischer Philologe, Germanist, Romanist und Hochschullehrer
 Jan Rüdiger (* 1966), deutscher Historiker
 Johann Christoph Christian Rüdiger (1751–1822), deutscher Kameral- und Sprachwissenschaftler sowie Hochschullehrer
 Jutta Rüdiger (1910–2001), deutsche Psychologin und Politikerin (NSDAP)
 K. Rüdiger (Pseudonym), siehe Kurt Rüdiger von Roques

 Lars Rüdiger (* 1996), deutscher Wasserspringer
 Marit Jessen Rüdiger (* 1982), nordschleswigsche Pharmazeutin, Vorsitzende der Schleswigschen Partei
 Max Rüdiger (1875–1953), landwirtschaftlicher Technologe und Hochschullehrer in München, Hohenheim und Ankara
 Michael Rüdiger (* 1955), deutscher Schauspieler
 Michael Rüdiger (Manager) (* 1964), deutscher Manager
 Minna Rüdiger (1841–1920), deutsche Schriftstellerin
 Morten Rüdiger (* 1995), deutscher Fußballspieler

 Paul Rüdiger († 1941), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Reinhold Rüdiger (1926–1998), deutscher Schauspieler, Dramaturg, Regisseur und Intendant
 Richard Rüdiger (* 1937), deutscher Schauspieler

 Vera Rüdiger (* 1936), deutsche Politikwissenschaftlerin und Politikerin (SPD)
 Werner Rüdiger (1901–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Rüdiger (* 1908; † Anfang der 1990er-Jahre), deutscher Kunsthistoriker

Männlicher Vorname
Familienname